Eurydice Reinert Cend née Capo-Chichi le , est une autrice française originaire du Bénin. Elle est surtout poétesse, bien qu'adepte des autres genres littéraires qu'elle explore également.

Biographie

Enfance et formation

Œuvres 
Elle a publié entre autres :
 L'Œil, recueil de poèmes
 Les Chansons d'Eurydice, recueil de poèmes
 Renaissance dans le Christ, un témoignage spirituel

Citation 
 « La beauté des mots n’est rien en soi sans l’émotion qui, les associant les uns aux autres, les remodèle et leur redonne vie ».

Notes et références

Liens externes 

 
 Site personnel

Femme de lettres béninoise
Femme de lettres française
Poétesse française du XXIe siècle
Naissance en novembre 1969